Gromnik ist der Name folgender Orte in Polen:

 Gromnik (Powiat Tarnowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Tarnowski in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gromnik (Połczyn-Zdrój), Dorf im Powiat Świdwiński in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Połczyn-Zdrój
 Gromnik (Strzelin), höchster Berg in den Strehlener Bergen (Wzgórza Strzelinskie)